Chunioteuthis är ett släkte av bläckfiskar. Chunioteuthis ingår i familjen Stauroteuthidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Åttaarmade bläckfiskar
Chunioteuthis